Чемпионат Европы по фигурному катанию 1989 года — соревнование по фигурному катанию за титул чемпиона Европы, которое проходило с 17 по 22 января 1989 года в Бирмингеме (Великобритания). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду.

У мужчин золотую медаль вновь завоевал представитель СССР Александр Фадеев. У женщин победила представительница ФРГ Клаудиа Лайстнер. Среди пар победу одержали представители СССР Лариса Селезнёва и Олег Макаров, в танцах чемпионами Европы стали представители СССР Марина Климова и Сергей Пономаренко.

Результаты

Мужчины

 * WD = Снялся с соревнования

Женщины 

 * WD = Снялась с соревнования

Пары 

 * WD = Снялись с соревнования

Танцы

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Бирмингеме
1989 год в фигурном катании
Европа
Январь 1989 года
Спорт в Великобритании в 1989 году
Чемпионаты Европы в 1989 году